The Smiths:

 The Smiths — британская рок-группа.
 The Smiths — дебютный альбом английской рок-группы The Smiths.